Campeonato Europeo Sub-18 puede referirse a:
 Campeonato Europeo de la UEFA Sub-19
 Campeonato Europeo Sub-18 de Baloncesto